Golfclub Roxenisse is een Nederlandse golfclub in Melissant, op Goeree-Overflakkee, in de provincie Zuid-Holland.

De golfbaan heeft een 18 holesbaan met een par van 72 en 18  holes par drie baan. Het grootste deel van de baan is een polderlandschap, maar er zijn ook enkele 'links'holes.

Externe links 
 Officiële website

Roxenisse
Sport in Goeree-Overflakkee
Bouwwerk in Goeree-Overflakkee
Roxenisse